Сальвіа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 125 км на північ від Тулузи, 30 км на північний захід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 517 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1143,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сальвіак на сайті французького Національного інституту географії
 Сальвіак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сальвіак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сальвіак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сальвіак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот